Montmagny är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Chaudière-Appalaches och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Montmagny ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Montmagny är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Havet är nära Montmagny norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Montmagny. Runt Montmagny är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Omgivningarna runt Montmagny är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec

ceb:Montmagny (lungsod sa Canada, Québec, Chaudière-Appalaches, lat 46,98, long -70,55)